Клодин Жоржет Лонже (; род. 29 января 1942 года) — американская певица французского происхождения. Её популярность пришлась на конец 1960-х — начало 1970-х гг., когда она записывала пластинки в своеобразном жанре лёгкой рок-музыки, близком к лаунжу и эстраде. С середины 1970-х гг. Лонже больше не записывается.

Клодин Лонже родилась в Париже. В 1961 году она переехала в США, где стала выступать в клубах Лас-Вегаса. Именно тогда она встретила Энди Уильямса, за которого в конце 1961 года вышла замуж. Уильямс представил её Гербу Альперту, владельцу лейбла A&M. Началась музыкальная карьера Лонже, последовали выпуски альбомов, в которых Лонже перепевала различные хиты того времени (песни The Beatles, The Beach Boys, The Carpenters и проч.) в типичных для A&M Records лёгких эстрадных аранжировках. Отличительной особенностью пения Лонже являлся её французский акцент, а также тембр, напоминающий полушёпот. В 1968 году Лонже снялась в фильме «Вечеринка» с Питером Селлерсом.

Музыкальная карьера Лонже постепенно сошла на нет после развода с Уильямсом в 1969 году, хотя певица продолжала ежегодно принимать участие в эстрадном телешоу Уильямса. Эпизодические студийные записи первой половины 1970-х гг. вышли лишь десятилетия спустя.

21 марта 1976 в доме Лонже, в Аспене, шт. Колорадо, произошёл трагический случай: был застрелен её любовник Владимир Сабич, олимпийский лыжник. Пистолет был в руках Лонже. Несмотря на множество противоречий в деле, суд оправдал Лонже (во время процесса ей публично оказывал поддержку её бывший муж, Энди Уильямс), которая с тех пор избегает общения с прессой и различных светских мероприятий.

Музыка Лонже была оценена по-новому в 1990-е гг., когда возник интерес к лаунжу и ретро-китчу, в результате чего пластинки Лонже в последние десять лет были переизданы на компакт-дисках.

Дискография

Ссылки 
 
 

Поп-вокалисты США